Osoby o tym nazwisku:
 Jan Bogdanowicz (1827–1891) – ziemianin
 Jan Bogdanowicz (1894–1967) – lekarz
 Jan Bogdanowicz (1925–1997) – specjalista nauk rolniczych